Пряхино — название населённых пунктов в России:
 
 Пряхино — село в Красноармейском районе Саратовской области.
 Пряхино — деревня в Венёвском районе Тульской области.

См. также 
 Поряхино